Йозеф (Йос) Гюисманс ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1962-1977 годах. Победитель двух этапов на Тур де Франс (1968, 1972), однодневной классической велогонки Флеш Валонь (1969).

Достижения 

 1962
 2-й Тур де Льеж
 1963
 2-й Тур Бельгии (любители)
 3-й Tour du Nord — Генеральная классификация
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1964
 1-й Tour du Nord — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4 
 3-й Схелдепрейс
 3-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5а 
 1965
 2-й Тур Швейцарии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Тур Нидерландов — Генеральная классификация
 3-й Схелдепрейс
 4-й Омлоп Хет Ниувсблад
 5-й Париж — Рубе
 6-й Париж — Брюссель
 9-й Париж — Тур
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 9-й Эшборн — Франкфурт
 10-й Флеш Валонь
 1966
 1-й — Этап 1 Четыре дня Дюнкерка
 2-й Тур Кёльна
 3-й Гран-при Ефа Схеренса
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 5-й Париж — Рубе
 8-й Париж — Тур
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 1967
 1-й — Этап 2b (КГ) Тур Бельгии
 2-й E3 Харелбеке
 2-й Гран-при Фурми
 4-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 4-й Гент — Вевельгем
 8-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 8-й Флеш Валонь
 8-й Тур Лимбурга
 1968
 1-й — Этап 20 Тур де Франс
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 1-й Tour du Condroz
 1-й Чемпионат Фландрии
 2-й E3 Харелбеке
 3-й Flèche hesbignonne-Cras Avernas
 3-й Tour du Nord
 3-й Натионале Слёйтингспрейс
 5-й Флеш Валонь
 6-й Амстел Голд Рейс
 6-й Эшборн — Франкфурт
 8-й Elfstedenronde
 1969
 1-й Флеш Валонь
 1-й Схал Селс
 1-й — Этап 6а Критериум Дофине
 2-й Амстел Голд Рейс
 3-й Tour du Nord
 4-й Брабантсе Пейл
 9-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 10-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2b (КГ)
 1970
 1-й — Этап 3а (КГ) Тур де Франс
 10-й Схал Селс
 1971
 1-й — Пролог (КГ) Тур де Франс
 1-й — Пролог (КГ) Критериум Дофине
 4-й Гран-при Вилворде
 6-й Эшборн — Франкфурт
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 7-й Джиро ди Сардиния — Генеральная классификация
 9-й Натионале Слёйтингспрейс
 10-й Схелдепрейс
 10-й Гран-при города Камайоре
 1972
 1-й — Этап 9 Тур де Франс
 2-й Париж — Тур
 4-й Tour du Condroz
 9-й Гран-при Денена
 1973
 5-й Чемпионат Фландрии
 1974
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 10-й Чемпионат Фландрии
 1975
 1-й Чемпионат Фландрии
 10-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 1976
 6-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 6-й Де Кюстпейл
 1977
 2-й Гран-при Вилворде

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Гюисманс, Йос на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии